Boys Town o Boystown puede referirse a:

Lugares
 Boys Town (Nebraska), un suburbio de Omaha, Nebraska (EE. UU.), y la sede central de la organización Ciudad de los Muchachos

Deportes
 Boys' Town F.C., un club de fútbol jamaicano.

Medios de comunicación
 Boys Town, una película de 1938 sobre el padre Flanagan y su trabajo, protagonizada por Spencer Tracy y Mickey Rooney, con Henry Hull y Leslie Fenton y traducida al español como Forja de hombres